El término Guillermo Arriaga puede referirse:

 Guillermo Arriaga Fernández (1926-2014), bailarín, coreógrafo y promotor cultural mexicano;
 Guillermo Arriaga Jordán (1958-), cineasta, guionista y escritor mexicano.